Penetra é um programa de televisão brasileiro produzido e exibido pela Penetra. Atualmente é exibido quinzenalmente nos sábados às 20h no canal Sexy Hot.

Programa 
O programa Penetra apresenta entrevistas e matérias jornalísticas. Além disso, possui quadros fixos como o Caixinha de Surpresas, onde é apresentado um produto erótico e o Hot 5, uma lista com assuntos relacionados com sexo.

Ligações externas
Página oficial do Sexy Hot (ATENÇÃO: Este site possui conteúdo adulto!)